Eucles de Rodes, esportista grec 
 Eucles de Siracusa, militar siracusà 
 Eucles d'Atenes (Εὐκλῆς) fou arcont d'Atenes el 427 aC.